Erdmöbel steht für:
 angebliche Bezeichnung für Sarg in der DDR
 abgeleitet davon Name der Band Erdmöbel (Band)

Siehe auch: